Weaverville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Weaverville (Californië)
Weaverville (North Carolina)